Christian VI. (*  in Kopenhagen; † 6. August 1746 in Hørsholm) war König von Dänemark und Norwegen, Herzog von Schleswig und Holstein und Graf von Oldenburg und Delmenhorst von 1730 bis zu seinem Tod.

Leben und Wirken 
Christian VI. war der zweite Sohn von Friedrich IV. von Dänemark und dessen Gemahlin Louise zu Mecklenburg.

Anlässlich einer Reise kam Christian im Juli 1721 nach Sachsen, wo er in Pretzsch der dort residierenden Kurfürstin und polnischen Titularkönigin Christiane Eberhardine seine Aufwartung machte. Dabei lernte er die sich in ihrem Hofstaat befindende Prinzessin Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach kennen und verliebte sich sofort in sie. Nachdem sein Vater König Friedrich IV. die Genehmigung zur Hochzeit erteilt hatte, wie auch Sophie Magdalenes verwitwete Mutter, und die Hochzeitsmodalitäten ausgehandelt waren, fand diese am 7. August 1721 im Pretzscher Schloss statt.

Die Herrschaft Christians ist gekennzeichnet von einer schweren ökonomischen Krise in Dänemark, aber auch einer Zeit, in der sich das Königreich seit vielen Jahren nicht im Kriegszustand befand. Der König und seine Gemahlin waren ausgeprägt pietistisch, was für das dänische Volk unter anderem die Verpflichtung zum Kirchenbesuch zur Folge hatte. Er lebte zurückgezogen von der Bevölkerung; auf Reisen waren in der königlichen Kalesche stets die Fenster verhangen. Christian VI. demonstrierte trotzdem absolutistische Macht, vor allem durch den Bau der Schlösser Christiansborg und Hørsholm (Hirschholm). Dem Bruder seiner Frau, Markgraf Friedrich Ernst aus dem Haus Brandenburg-Kulmbach, schenkte er zur Hochzeit das Gut Drage in Schleswig-Holstein.

Nachkommen 
Aus Christians Ehe mit Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach (1700–1770) stammten drei Kinder:

 Friedrich V. (31. März 1723 – 14. Januar 1766), König von Dänemark
 Louise (19. Juni 1724 – 20. Dezember 1724), Prinzessin von Dänemark
 Louise (19. Oktober 1726 – 8. August 1756), Herzogin von Sachsen-Hildburghausen

Sonstiges 
Nach König Christian VI. ist das altsprachliche Gymnasium Christianeum in Hamburg benannt. Christian VI. ist auch Namensgeber der Christianskirche in Hamburg-Ottensen, geweiht am 20. Juli 1738.

Vorfahren

Siehe auch 
 Stammtafel der dänischen Könige

Literatur 
 Ludvig Koch (1837–1917): Kong Christian den Siettes historie. 1886 (dänisch, ).
 Otto Andrup, Hans Bølling: Danmarks Konger fra Christian I til Christian X. Udsendt af Nationaltidende 1944–45, S. 22 f.
 Jan E. Janssen, Erik Thorud: Deutsche Spuren in Kopenhagen. Tyskforlaget, Greve 2000, S. 14 f.
 Erik Kjersgaard: Eine Geschichte Dänemarks, Kopenhagen 1974, S. 49 f.
 
 
 Jens Gunni Busck: Christian VI. The Pious Builder, Kopenhagen 2019

Weblinks 

 
 Eintrag im Kirchenbuch der Gemeinde Hof og Slot in Kopenhagen, 1686–1828, Seite 2, (Opslag 4)

Einzelnachweise 

 
König (Dänemark)
König (Norwegen)
Herrscher (18. Jahrhundert)
Herzog (Schleswig-Holstein)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
Träger des Elefanten-Ordens
Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen)
Christianeum
Geboren 1699
Gestorben 1746
Mann